Grimberg puede referirse a:
 Carl Grimberg (1875-1941), historiador sueco;
 Mabel Condemarin Grimberg (1931-2004), educadora chilena, Premio Nacional de Ciencias de la Educación de 2003;
 Cerveza Grimbergen, una cerveza belga.